Björn Daníel Sverrisson – calciatore islandese
 Eyjólfur Sverrisson – allenatore di calcio ed ex calciatore islandese
 Oskar Sverrisson – calciatore svedese naturalizzato islandese